Habshi steht für:

 Bevölkerungsgruppe afrikanischer Abstammung in Indien und Pakistan, siehe Siddi (Volk)
 Qullat Habshi, Siedlung im Saqayn District im Nordost-Jemen
 Kathīb al Ḩabashī, Dünenlandschaft östlich der Bitterseen in Ägypten	

Habshi ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Ayid Habshi (* 1995), arabisch-israelischer Fußballer
 Al-Jazy Al-Habshi (Al Jazy al Habachi) (* 1991), Sportlerin aus Qatar (künstlerische Gymnastik)

Siehe auch:
 Habescha, Angehörige der semitischsprachigen Volksgruppen unter anderem der Amharen, Tigray (Tigrinya) und Tigre im nördlichen Hochland von Abessinien in Äthiopien und Eritrea